Barford (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Barford (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Barford (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire